Eddy megye (Észak-Dakota)
Eddy megye (Új-Mexikó)